Federal Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Federal Hill Historic District (Connecticut), ID-Nr. 86001989
 Federal Hill Historic District (Maryland), ID-Nr. 70000859
 Federal Hill Historic District (Virginia), ID-Nr. 80004310